

Geografia

Austria 
 Oberndorf an der Melk – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Scheibbs
 Oberndorf bei Salzburg – miasto w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung
 Oberndorf bei Schwanenstadt – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck
 Oberndorf in Tirol – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel

Niemcy 
 Oberndorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Oberndorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg
 Oberndorf am Lech – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries 
 Oberndorf am Neckar – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rottweil
 Oberndorf am Neckar – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rottweil

Zobacz też 
 Oberdorf
 Obersdorf